My Sassy Girl est un film sud-coréen réalisé par Kwak Jae-yong, sorti en 2001 au cinéma.
 My Sassy Girl est un film américain réalisé par Yann Samuell, sorti en 2008 au cinéma.
 My Sassy Girl est une série coréenne de 2017.